KCNN2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 579 амінокислот, а молекулярна маса — 63 760.

Кодований геном білок за функціями належить до іонних каналів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Калієві канали